La Bataille de Montes Claros (), nommée parfois Bataille de Vila Viçosa, est une importante victoire portugaise sur la Castille, durant la Guerre d'Acclamation, ou "Guerre de Restauration" (1640-1668). Elle a eu lieu au Portugal, à Montes Claros, près de Borba, mais est connue en Espagne comme bataille de Villaviciosa, car elle succède au siège de cette ville.
 Le  : Le maréchal de Vendôme gagne la bataille de Villaviciosa de Tajuña durant la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714).